I Cesarstwo Francuskie
 II Cesarstwo Francuskie